NGC 4305 (другие обозначения — UGC 7432, MCG 2-32-13, ZWG 70.31, VCC 522, KCPG 333A, PGC 40030) — спиральная галактика (Sa) в созвездии Дева.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Открыта Джоном Гершелем в 1829 году.

Примечания 

 

4305
Дева (созвездие)